Mordvinov (en russe Мордвинов) au masculin ou Mordvinova (Мордвинова) au féminin, est un nom commun en Russie. Ce nom est dérivé du peuple Mordves.

Personnalités célèbres portant ce patronyme   
 Mordvinov appartenant à cette famille de la noblesse russe d'origine tatare :
 Semyon Ivanovitch Mordvinov : (1701-1777), amiral russe,
 Nikolaï Semyonovitch Mordvinov : (1754-1845), comte, amiral et ministre de la Marine impériale de Russie (1802-1802), fils du précédent,
 Alexandre Nikolaïevitch Mordvinov : (1800-1858), comte, maréchal de la noblesse de Saint-Pétersbourg (1890-1891), peintre amateur, fils du précédent ;
 Vladimir Nikolaïevitch Mordvinov : Au cours des Guerres napoléoniennes, il fut l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie;
 Dmitri Mikhaïlovitch Mordvinov : (1773-1848), militaire russe, au cours des Guerres napoléoniennes, il fut l'un des commandants de l'Armée impériale de Russie. Major-général d'infanterie ; 
 Semion Alexandrovitch Mordvinov : (1825-1900), membre du Conseil d'État de l'Empire russe (1895)
 Ivan Mordvinov : (tué en duel en 1816 par Pavel Kiselyov), général.

 Mais également :
 Arkady Mordvinov : (1896-1964), architecte ; 
 Nikolaï Mordvinov : (1901-1966), acteur soviétique.

Notes et références 

Patronyme russe